Женьцзу́н (, «людяний пращур») — храмове ім'я та титул імператорів Китаю.

Китай 
 Женьцзун — четвертий імператор династії Сун (1022–1063).
 Женьцзун — п'ятий імператор Західної Ся (1139–1193).
 Женьцзун — четвертий імператор династії Юань (1311–1320).
 Женьцзун — четвертий імператор династії Мін (1424–1425).
 Женьцзун — сьомий імператор династії Цін (1796–1820).

Храмові імена імператорів